Abala ist der Name folgender Orte:

 Abala (Äthiopien), Stadt in der Region Afar in Äthiopien
 Abala (Woreda), Verwaltungsbezirk in der Region Afar in Äthiopien
 Abala (Niger), Landgemeinde in der Region Tillabéri in Niger
 Abala (Departement), Departement in der Region Tillabéri in Niger
 Abala (Nigeria), Dorf im Bundesstaat Imo in Nigeria

Siehe auch:
 Abala River